Валло́н-Пон-д'Арк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Ліона, 40 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1009 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2200,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Валлон-Пон-д'Арк на сайті французького Національного інституту географії
 Валлон-Пон-д'Арк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Валлон-Пон-д'Арк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Валлон-Пон-д'Арк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш